Mursi bezeichnet:
 Mursi (Volk), eine Ethnie in Äthiopien
 Mursi (Sprache), deren Sprache

Mursi ist der Familienname folgender Personen:
 Abu l-Abbas al-Mursi (1219–1286), ägyptischer Sufi aus al-Andalus
 Midhat Mursi as-Sayyid Umar (1953–2008), ägyptischer Terrorist
 Mohammed Mursi (1951–2019), ägyptischer Politiker und Staatspräsident (2012/2013)